Ю́рий Гео́ргиевич Алексе́ев:* Алексеев, Юрий Георгиевич (1926—2017) — российский историк, специалист по военной истории.
 Алексеев, Юрий Георгиевич (род. 1958) — латвийский публицист и политик.